

Волково — присілок, Артинський міський округ, Свердловська область
 Волково — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Волково — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Волково — село, Благовіщенський район, Башкортостан
 Волково — присілок, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Волково — присілок, колишнє Фроловське сільське поселення, Перцевське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Волково — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Волково — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Волково — присілок, Колпашевський район, Томська область
 Волково — село, Краснинський район, Смоленська область
 Волково — село, Слободський район, Кіровська область
 Волково — присілок, Дмитрієвська сільська рада, Уфимський район, Башкортостан
 Волково — присілок, Черкаська сільська рада, Уфимський район, Башкортостан